Georges Van Riet (1916-1998), chanoine belge, philosophe et théologien ;
 Iris Van Riet (née en 1952), femme politique belge, sénateur ;
 Jean van Riet (mort en 1497), carme flamand, promoteur de la stricte observance.